36 lag deltog i Kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 1998 (CAF) och de spelade om 5 platser till VM-slutspelet.

De fyra främst placerade lagen på Fifas ranking – Kamerun, Nigeria, Marocko och Egypten – gick direkt vidare till omgång 2. I omgång 1 lottades övriga 32 lag ihop till dubbelmöten och de 16 vinnarna gick vidare till omgång 2. De 20 lagen i omgång 2 delades upp i fem grupper à fyra lag och gruppsegrarna gick vidare till VM-slutspelet.

Följande lag kvalificerade sig för VM-slutspelet:

Omgång 1

*) Burundi vann med sammanlagt 2-0 men drog sig tillbaka varvid Sierra Leone istället gick vidare till omgång 2.

Omgång 2

Grupp A

Nigeria gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp B

Tunisien gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp C

Sydafrika gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp D

Kamerun gick vidare till VM-slutspelet.

Grupp E

*) Matchen mellan Gabon och Sierra Leone blev uppskjuten och spelades sedan aldrig eftersom resultatet saknade betydelse för ordningen i gruppen.

Marocko gick vidare till VM-slutspelet.

Källor

CAF
1996 i Afrika
1997 i Afrika
Fotbollsåret 1996
Fotbollsåret 1997